Le tournoi de tennis de Philadelphie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1973 se dispute du 2 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Harris.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Lesley Hunt.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Philadelphie
 Saison 1973 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1973
Philadelphie
Tennis aux États-Unis en 1973
Tennis en avril 1973